Dobino ist der deutsche Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Dobino, Gmina Połczyn-Zdrój (Althütten), siehe: Dobino (Połczyn-Zdrój)
 Dobino, Gmina Wałcz (Breitenstein), siehe: Dobino (Wałcz)